Di seguito una lista di asteroidi dal numero 427001 al 428000 con data di scoperta e scopritore.

427001-427100 

|-
|427001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427005 - ||  ||  || CSS
|-
|427006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427007 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427016 - ||  ||  || CSS
|-
|427017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427019 - ||  ||  || CSS
|-
|427020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427023 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427026 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427035 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427040 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427041 - ||  ||  || CSS
|-
|427042 - ||  ||  || CSS
|-
|427043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427049 - ||  ||  || CSS
|-
|427050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427051 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427075 - ||  ||  || CSS
|-
|427076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427077 - ||  ||  || CSS
|-
|427078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427088 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

427101-427200 

|-
|427101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427108 - ||  ||  || CSS
|-
|427109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427115 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|427116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427146 - ||  ||  || WISE
|-
|427147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427151 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427152 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427165 - ||  ||  || CSS
|-
|427166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427167 - ||  ||  || WISE
|-
|427168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427172 - ||  ||  || CSS
|-
|427173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427177 - ||  ||  || WISE
|-
|427178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427186 - ||  ||  || CSS
|-
|427187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427188 - ||  ||  || ODAS
|-
|427189 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427192 - ||  ||  || CSS
|-
|427193 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

427201-427300 

|-
|427201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427206 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427221 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427225 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427256 - ||  ||  || CSS
|-
|427257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427264 - ||  ||  || CSS
|-
|427265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427278 - ||  ||  || CSS
|-
|427279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427282 - ||  ||  || CSS
|-
|427283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427286 - ||  ||  || CSS
|-
|427287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427291 - ||  ||  || WISE
|-
|427292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427293 - ||  ||  || CSS
|-
|427294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

427301-427400 

|-
|427301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427304 - ||  ||  || CSS
|-
|427305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427310 - ||  ||  || CSS
|-
|427311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427320 - ||  ||  || CSS
|-
|427321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427325 - ||  ||  || CSS
|-
|427326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427331 - ||  ||  || WISE
|-
|427332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427337 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427346 - ||  ||  || CSS
|-
|427347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427350 - ||  ||  || WISE
|-
|427351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427353 - ||  ||  || WISE
|-
|427354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427356 - ||  ||  || WISE
|-
|427357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427359 - ||  ||  || CSS
|-
|427360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427362 - ||  ||  || CSS
|-
|427363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427379 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|427380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427385 - ||  ||  || CSS
|-
|427386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427387 - ||  ||  || CSS
|-
|427388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427392 - ||  ||  || CSS
|-
|427393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427396 - ||  ||  || di Cicco, D.
|-
|427397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427400 - ||  ||  || ODAS
|}

427401-427500 

|-
|427401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427408 - ||  ||  || CSS
|-
|427409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427427 - ||  ||  || NEAT
|-
|427428 - ||  ||  || NEAT
|-
|427429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427435 - ||  ||  || NEAT
|-
|427436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427439 - ||  ||  || SKADS
|-
|427440 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|427441 - ||  ||  || NEAT
|-
|427442 - ||  ||  || NEAT
|-
|427443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427444 - ||  ||  || NEAT
|-
|427445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427450 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427461 - ||  ||  || ADAS
|-
|427462 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427467 - ||  ||  || NEAT
|-
|427468 - ||  ||  || NEAT
|-
|427469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427473 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427495 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427496 - ||  ||  || NEAT
|-
|427497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427499 - ||  ||  || NEAT
|-
|427500 - ||  ||  || LINEAR
|}

427501-427600 

|-
|427501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427509 - ||  ||  || NEAT
|-
|427510 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|427511 - ||  ||  || NEAT
|-
|427512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427516 - ||  ||  || Klet
|-
|427517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427519 - ||  ||  || NEAT
|-
|427520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427521 - ||  ||  || NEAT
|-
|427522 - ||  ||  || NEAT
|-
|427523 - ||  ||  || NEAT
|-
|427524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427527 - ||  ||  || NEAT
|-
|427528 - ||  ||  || NEAT
|-
|427529 - ||  ||  || NEAT
|-
|427530 - ||  ||  || NEAT
|-
|427531 - ||  ||  || NEAT
|-
|427532 - ||  ||  || NEAT
|-
|427533 - ||  ||  || NEAT
|-
|427534 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|427535 - ||  ||  || NEAT
|-
|427536 - ||  ||  || NEAT
|-
|427537 - ||  ||  || NEAT
|-
|427538 - ||  ||  || NEAT
|-
|427539 - ||  ||  || NEAT
|-
|427540 - ||  ||  || NEAT
|-
|427541 - ||  ||  || NEAT
|-
|427542 - ||  ||  || NEAT
|-
|427543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427544 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|427545 - ||  ||  || NEAT
|-
|427546 - ||  ||  || NEAT
|-
|427547 - ||  ||  || NEAT
|-
|427548 - ||  ||  || NEAT
|-
|427549 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427553 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427554 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427555 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427556 - ||  ||  || NEAT
|-
|427557 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427558 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427559 - ||  ||  || NEAT
|-
|427560 - ||  ||  || NEAT
|-
|427561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427563 - ||  ||  || NEAT
|-
|427564 - ||  ||  || NEAT
|-
|427565 - ||  ||  || NEAT
|-
|427566 - ||  ||  || NEAT
|-
|427567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427568 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|427569 - ||  ||  || NEAT
|-
|427570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427573 - ||  ||  || NEAT
|-
|427574 - ||  ||  || NEAT
|-
|427575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427577 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427578 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427579 - ||  ||  || NEAT
|-
|427580 - ||  ||  || NEAT
|-
|427581 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|427582 - ||  ||  || NEAT
|-
|427583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427584 - ||  ||  || NEAT
|-
|427585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427587 - ||  ||  || NEAT
|-
|427588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427592 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427594 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427595 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427596 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427598 - ||  ||  || NEAT
|-
|427599 - ||  ||  || NEAT
|-
|427600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

427601-427700 

|-
|427601 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|427602 - ||  ||  || NEAT
|-
|427603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427609 - ||  ||  || NEAT
|-
|427610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427611 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427613 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427614 - ||  ||  || Cerro Tololo
|-
|427615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427617 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427618 - ||  ||  || NEAT
|-
|427619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427620 - ||  ||  || NEAT
|-
|427621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427626 - ||  ||  || NEAT
|-
|427627 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427629 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427630 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427636 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427637 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427640 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427641 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427642 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|427643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427653 - ||  ||  || NEAT
|-
|427654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427662 - ||  ||  || NEAT
|-
|427663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427677 - ||  ||  || CSS
|-
|427678 - ||  ||  || NEAT
|-
|427679 - ||  ||  || NEAT
|-
|427680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427681 - ||  ||  || CSS
|-
|427682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427685 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|427686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427688 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|427689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427690 - ||  ||  || NEAT
|-
|427691 - ||  ||  || CSS
|-
|427692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427695 Johnpazder||  ||  || Balam, D. D.
|-
|427696 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|427697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427698 - ||  ||  || CSS
|-
|427699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427700 - ||  ||  || LINEAR
|}

427701-427800 

|-
|427701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427716 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|427717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427725 - ||  ||  || NEAT
|-
|427726 - ||  ||  || CSS
|-
|427727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427728 - ||  ||  || NEAT
|-
|427729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427732 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427733 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427734 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427740 - ||  ||  || NEAT
|-
|427741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427751 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427757 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427763 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427769 - ||  ||  || NEAT
|-
|427770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427771 - ||  ||  || Dellinger, J., Garossino, P.
|-
|427772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427773 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|427774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427776 - ||  ||  || CSS
|-
|427777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427778 - ||  ||  || CSS
|-
|427779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427792 - ||  ||  || CSS
|-
|427793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427795 - ||  ||  || CSS
|-
|427796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427799 - ||  ||  || CSS
|-
|427800 - ||  ||  || CSS
|}

427801-427900 

|-
|427801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427806 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427811 - ||  ||  || CSS
|-
|427812 - ||  ||  || CSS
|-
|427813 - ||  ||  || CSS
|-
|427814 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|427815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427819 - ||  ||  || CSS
|-
|427820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427822 - ||  ||  || NEAT
|-
|427823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427831 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|427832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427833 - ||  ||  || CSS
|-
|427834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427846 - ||  ||  || NEAT
|-
|427847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427853 - ||  ||  || NEAT
|-
|427854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427855 - ||  ||  || Apache Point
|-
|427856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427859 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|427860 - ||  ||  || NEAT
|-
|427861 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427862 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|427863 - ||  ||  || NEAT
|-
|427864 - ||  ||  || CINEOS
|-
|427865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427866 - ||  ||  || NEAT
|-
|427867 - ||  ||  || NEAT
|-
|427868 - ||  ||  || NEAT
|-
|427869 - ||  ||  || NEAT
|-
|427870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427872 - ||  ||  || CSS
|-
|427873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427885 - ||  ||  || NEAT
|-
|427886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427887 - ||  ||  || NEAT
|-
|427888 - ||  ||  || CSS
|-
|427889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427890 - ||  ||  || CSS
|-
|427891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427892 - ||  ||  || CSS
|-
|427893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427894 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|427895 - ||  ||  || CSS
|-
|427896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

427901-428000 

|-
|427901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427903 - ||  ||  || NEAT
|-
|427904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427914 - ||  ||  || CSS
|-
|427915 - ||  ||  || CSS
|-
|427916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427920 - ||  ||  || CSS
|-
|427921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427922 - ||  ||  || CSS
|-
|427923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427924 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|427925 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|427926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427928 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|427929 - ||  ||  || LONEOS
|-
|427930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427938 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|427939 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|427940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427941 - ||  ||  || CSS
|-
|427942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|427952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427975 - ||  ||  || CSS
|-
|427976 - ||  ||  || CSS
|-
|427977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427983 - ||  ||  || CSS
|-
|427984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|427999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|428000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0427001